Лас Раисес има више значења:

 Лас Раисес (Морелос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Раисес (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Раисес (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Раисес (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Раисес (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Раисес (Лос Алдамас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Раисес (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лас Раисес (Маинеро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику